

Niemcy 
 Königshain – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Königshain-Wiederau – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Działoszyn
 Wojciechowice